Divan (planina)
Orkestar West-Eastern Divan
Divan (Osmansko Carstvo)
 Carski dvor, carsko prijestolje, dvor vezira ili paše.
Divan (namještaj)
Divanska književnost, orijentalna poezija
Divan-kabanica